Стурфорс (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Стурфорс — місто у Швеції, у лені Вермланд.